Toponímia:
 Armenia (Colòmbia), capital del Departament de Quindío, Colòmbia 
 Armènia, país del Caucas, des del 1990 una república independent segregada de la Unió Soviètica 
 Armènia persa, territori armeni controlat per l'Imperi persa al llarg de la història 
 Emirat d'Armènia 
 Armènia bagràtida, estat independent establert per Aixot el gran el 885 fins al segle XI
 Petita Armènia, regne creat pels romans l'any 18 
 Armènia Sofene o Armènia Menor, regne armeni (segle III aC -90 aC)
 Regne d'Armènia Menor o Armènia Menor fundar a Cilícia el 1064 
 Armènia russa, període de la història d'Armènia en què aquest territori va estar sota el domini rus 
 República Democràtica d'Armènia (1918 –1920), estat establert a l'actual Armènia 
 Gran Armènia, estat reclamat pels armenis de Rússia i Turquia el 1918 amb plasmació jurídica al Tractat de Sèvres de 1920 
 República Socialista Soviètica d'Armènia, república comunista existent entre 1936 i 1991 
 Organitzacions:
 Armènia Pròspera, partit polític d'Armènia
 Selecció armènia de corfbol
 Selecció de futbol d'Armènia, organització que representa a Armènia a les competicions internacionals de futbol